Slægten von Bernstorff er en uradelsslægt fra Mecklenburg, der også er blevet dansk adel og har spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie. Slægten har navn efter stamsædet Bernsdorf i Schönberg (Mecklenburg) i Landkreis Nordwestmecklenburg.

I 2020 var der ifølge Danmarks Statistik 22 personer med efternavnet Bernstorff.

Historie 
Man hører første gang om slægten 1300 med Johannes dictus de Bernardestorpe. En anerække begynder 1411 med Johann Bernstorp, Knappe til Bernstorp.

1716 blev den kongelig storbrittaniske og kurfyrstelig braunschweig-lüneburgske gehejmeråd og premierminister Andreas Gottlieb von Bernstorff ophøjet i den tyske rigsfriherrestand (Reichfreiherr).

1767 blev brødrene Johann Hartwig Ernst von Bernstorff til Wotersen, Wedendorf og Rüting, dansk statsminister, og Andreas Gottlieb von Bernstorff til Gartow und Dreilützow) ophøjet i den danske grevestand.

Medlemmer 
Fra Danmark

 Andreas Gottlieb von Bernstorff (baron) (1708-1768), dansk baron
 Johann Hartwig Ernst von Bernstorff (1712-1772) dansk greve, gehejmeråd, udenrigsminister
 Andreas Peter Bernstorff (1735-1797), dansk greve og gehejmeråd, udenrigsminister
 Christian Günther Bernstorff (1769-1835), dansk og senere preussisk udenrigsminister
 Joachim Frederik Bernstorff (1771-1835), dansk statsmand
 Andreas Bernstorff (1811-1864), dansk officer
 Frederik Emil Herman Bernstorff (1818-1894), greve, godsejer, hofjægermester
 Ulrich Johan August Bernstorff-Mylius (1847-1930), greve, godsejer, hofjægermester
 Andreas Peter Bernstorff-Mylius (1882-1949), greve, godsejer,

Fra Tyskland
 Albrecht von Bernstorff den ældre (1809-1873) diplomat, preussisk udenrigsminister (1861-1862)
 Albrecht von Bernstorff den yngre (1890-1945) ambassaderåd og modstandsmand
 Andreas von Bernstorff (politiker) (født 1945), tysk politiker (Die Grünen)
 Andreas von Bernstorff (hofmester) (1604-1655), hofmester, domherre og diplomat
 Andreas von Bernstorff (teolog) (1844-1907), preussisk teolog og politiker, far til Albrecht von Bernstorff den yngre
 Andreas Gottlieb von Bernstorff (politiker) (1649-1726), hannoveransk politiker
 Fanny von Bernstorff (1840-1930), tegner og børnebogsforfatter
 Georg Ernst von Bernstorff (1870-1939), greve, storgodsejer, politiker (DHP)
 Johann Heinrich von Bernstorff (1862-1939), greve, kejserlig tysk diplomat
 Percy von Bernstorff (1858-1930), greve, regeringspræsident i Kassel

Slægtens steder 
 Bernstorf
 Schloss Dreilützow
 Stintenburg
 Bernstorff Slot i Gentofte
 Bernstorffs Palæ i Bredgade i København
 Kattrup Gods – Bernstorff-Mylius
 Gyldensteen – Bernstoff-Gyldensteen

Steder opkaldt efter slægten
 Bernstorffsvej
 Bernstorffsgade i København
 Bernstorffsparken
 Bernstorffstøtten ved Lyngbyvej (1783 af Johannes Wiedewelt)
 Bernstorffsminde
 Bernstorffsminde Efterskole

Referencer

Litteratur 
 Aage Friis, Bernstorfferne og Danmark, 1903-1919, Gyldendal:
 Bind 1: Slægtens Traditioner og Forudsætninger, 1903.
 Bind 2: Johan Hartvig Ernst Bernstorff i Frederik V`s Konseil, 1919.

Adelsslægter fra Danmark
 
Adelsslægter fra Mecklenburg